I redivivi (The Frozen Dead) – film del 1966 diretto da Herbert J. Leder
 Glacé (The Frozen Dead) – miniserie televisiva del 2017